Affarleq bezeichnet:
 Affarleq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Affarleq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland